Ilha Carauaçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha Camará Açu, ö, Pará, 
 Ilha Boiuçucanga, ö, Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar